Кубок Норвегії з футболу 2018 — 113-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул здобув Русенборг.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 травня 2018

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 червня 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Норвегії на soccerway 

2018
Норвегія
2018 у Норвегії